Das Kabinett des Dr. Caligari ist der Titel von
 Das Cabinet des Dr. Caligari, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1920
 Das Kabinett des Dr. Caligari (1961), US-amerikanischer Horrorfilm von Roger Kay